E88 ou E 88 peut faire référence à :

Médecine 
 Autres anomalies métaboliques, d'après la Classification internationale des maladies.

Routes 
  Autoroute émiratie E 88 ;
  Route européenne 88, reliant Ankara à Refahiye en Turquie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres